Jalea – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1913
 Jalea – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1933
 Jalea – Applicazione web per l'apprendimento della lingua giapponese sviluppata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, 2016/17